DCT:

 Дискретное косинусное преобразование
 DCT (Ampex)
 DCT — коробка переключения передач с двойным сцеплением